

Patronyme 

 Famille de Claris, famille de la noblesse française ;
 Pau Claris (1586-1641), homme politique et ecclésiastique catalan ;
 Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794), auteur dramatique, romancier, poète et fabuliste français ;
 Joseph Claris (1769-1823), médecin militaire français ;
 Aristide Claris (1843-1916), journaliste français et personnalité de la Commune de Pa)ris ;
 Gaston Claris (1843-1899), ancien militaire, peintre académique ;
 Camille Claris (1991-), actrice française.

Autres 

 Claris, filiale d'Apple ayant développé et commercialisé des applications pour Macintosh ;
 ClariS, duo de chanteuses japonaises

Acronyme 

 CLARIS, association loi de 1901.

Patronyme hispanique